Arethusa je lahko:
 Arethusa, Kanada - gora
 HMS Arethusa - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Arethusa - plovilo/a Vojne mornarice ZDA